Хуана III од Наваре (, ) била је краљица Доње Наваре (1555—1572), из династије Албре.

Рођена је 16. новембра 1528, у граду По, као прво дете цара Хенрика II од Наваре и Маргарите од Наваре. У детињству је била врло неозбиљна, смјела, тврдоглава и непопустива. Као краљица је била ниска, крхка и усправна. Лице јој је било уско, усне танке, а очи хладне и безизражајне. Била је врло интелигентна, строга, оштра, а у говору саркастична. Након првог пропалог брака са војводом Вилимом, удала се 1548. за Антонија од Наваре. Након смрти Хуаниног оца, она је наследила трон. За националну веру народа у њено владарско доба је био калвинизам.

Умрла је 9. јуна 1572, и тиме је завршено доба њене владавине. Наследио ју је њен син Анри.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1528.
Умрли 1572.
Владари Наваре
Династија Албре